Байона () — город и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Виго. Занимает площадь 35,35 км². Население — 12154 человека (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 88 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Муниципалитеты Понтеведры
Города Понтеведры